Het ATP-toernooi van Hamburg 2006 (met de officiële naam Hamburg Masters 2006) werd gespeeld van 15 tot en met 21 mei 2006. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg